Нуева Вирхинија има више значења:

 Нуева Вирхинија (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Вирхинија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику